Trudowoi (russisch ) ist der Name folgender Orte in Russland:
 Trudowoi (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946: Steinfeld, Kreis Labiau, Ostpreußen)
 Trudowoi (Krasnodar, Gulkewitschski), Siedlung im Gulkewitschski rajon der Region Krasnodar
 Trudowoi (Saratow), Siedlung in der Oblast Saratow
 Trudowoi (Stawropol), Siedlung in der Region Stawropol
 Trudowoi (Tomsk), Siedlung in der Oblast Tomsk
 Trudowoi (Twer), Siedlung in der Oblast Twer

Siehe auch:
 Trudowoje (Begriffsklärungsseite)